Salamis (eiland), een Grieks eiland vlak voor de kust van Pireus bij Athene
 Salamis (stad), een stad in Griekenland in het noordelijke deel van het gelijknamige eiland
 Salamis (Cyprus), in de oudheid de hoofdstad van het eiland Cyprus
 Slag bij Salamis, een zeeslag in de oudheid tussen Grieken en Perzen nabij het eiland Salamis
 Salamis (oorlogsschip), een Grieks oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog
 Salamis (geslacht), een geslacht van vlinders